Leguizamón ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Leguizamón (1917–2000), argentinischer Musiker, Pianist, Komponist und Schriftsteller
 Juan Manuel Leguizamón (* 1983), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Luciano Leguizamón (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Mario Leguizamón (* 1982), uruguayischer Fußballspieler

 Raúl Leguizamón († 1990), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Sonia Álvarez Leguizamón (* 1954), argentinische Soziologin und Anthropologin
 Victoriano Leguizamón (1922–2007), paraguayischer Fußballspieler